Balzar ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Balzar (1769–1797), deutscher Räuber
 Elfriede Balzar-Kopp (1904–1983), deutsche Keramikerin und Kunsthandwerkerin
 Fred B. Balzar (1880–1934), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Nevada
 Ilse Glaninger-Balzar (1919–1998), österreichische Bildhauerin
 Robert Balzar (* 1962), tschechischer Jazzmusiker

Balzar steht zudem für:

 Balzar (Ecuador), Stadt in Ecuador

Siehe auch:
 Baltzar